Sora kan syfta på:

 Sora (Kingdom Hearts) – en fiktiv protagonist i Kingdom Hearts-serien
 Hertigdömet Sora – en halvsjälvständig stat på den italienska halvön 1443–1796

Geografi

Colombia 

 Sora (kommun), Boyacá, 
 Sora (ort i Colombia, Boyacá, lat 5,57, long -73,45),

Italien 

 Sora, Frosinone, kommun, Lazio, Provincia di Frosinone, 
 Sora, Como, ort, Lombardiet, Provincia di Como,

Spanien 

 Sora (kommun i Spanien), Katalonien, Província de Barcelona,

Se även
Sor

Robotskapade Spanienförgreningar